Weißenborn ist der Name folgender Orte:

 Weißenborn (Hessen), Gemeinde im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Weißenborn/Erzgeb., Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Weißenborn (Holzland), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Weißenborn (Ottrau), Ortsteil von Ottrau im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Weißenborn (Sontra), Ortsteil von Sontra im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Weißenborn (Gleichen), Ortsteil von Gleichen im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Weißenborn (Zwickau), Stadtteil von Zwickau, Sachsen
 Weißenborn (Droyßig), Ortsteil von Droyßig im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Weißenborn (Schnaudertal), Ort im Ortsteil Bröckau von Schnaudertal im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Weißenborn-Lüderode, Ort im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Heiligenstein (Ruhla), bis 1902/10 Weißenborn, Ortsteil von Ruhla, Thüringen

Weißenborn oder Weissenborn ist der Familienname folgender Personen
 Anton Weißenborn (1817–1892), Kreisgerichtsdirektor in  Zielenzig, MdHdA

 Erna Weißenborn (1898–1973), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Wettig-Weissenborn (1868–1946), niederländischer Komponist
 Eva Weißenborn (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Friederike Caroline Weißenborn, Geburtsname von Friederike Caroline Neuber (1697–1760), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Weißenborn (1907–1991), deutscher Orgelbauer in Braunschweig
 Georg Weißenborn (1816–1874), deutscher Philosoph
 Günther Weißenborn (1911–2001), deutscher Dirigent und Pianist
 Günther Weißenborn (Puppenspieler) (* 1951), deutscher Puppenspieler und Musikdramaturg
 Gustav Weissenborn (1877–1952), deutscher Politiker (SPD)
 Hellmuth Weissenborn (1898–1982), deutscher Künstler

 Ingo Weißenborn (* 1963), deutscher Fechter
 Jesaias Friedrich Weissenborn (1673–1750), deutscher lutherischer Theologe
 Johannes Weißenborn (1878–1937), deutscher Völkerkundler und Museumsbeamter
 Julius Weissenborn (1837–1888), deutscher Komponist und Fagottist
 Karl Weißenborn (* 1945), deutscher Politiker (FDP)

 Kerstin Weißenborn (* 1980), deutsche Hockeyspielerin
 Kurt Weißenborn, deutscher Fußballspieler der 1910er und 20er Jahre
 Theodor Weißenborn (1933–2021), deutscher Schriftsteller
 Thomas Weißenborn (* 1968), deutscher Theologe
 Tibor Weißenborn (* 1981), deutscher Hockeyspieler
 Wilhelm Weißenborn (1803–1878), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Wolfgang Weißenborn (* 1944), deutscher Fußballspieler

Weissenborn steht für:
 Weissenborn (Gitarre), eine Hawaii-Gitarre

Siehe auch:
 Weisenborn
 Oberweisenborn
 Wittenborn (Begriffsklärung)